Петър Атанасов може да се отнася за:

 Петър Атанасов Арабаджията (1830 – 1906) – български революционер
 Петър Тодоров Атанасов (1866 – неизв.), български-офицер, генерал-майор
 Петър Атанасов Атанасов (1880 – неизв.), български-офицер, генерал-майор
 Петър Атанасов (1897 – 1945), български офицер, полковник
 Петър Атанасов (р. 1942) – български физик, член-кореспондент на БАН
 Петър Атанасов (р. 1947) – български биохимик, професор в НСА
 Петър Атанасов (р. 1990) – български футболист
 Петър Атанасов (р. 1939) – езиковед от Република Македония